Lista lotnisk na Ukrainie, podzielona pod względem lokalizacji.

Linki zewnętrzne 
 Aircraft Charter World
 GlobalSecurity.org
 
 World Aero Data
 FallingRain
 

 
Ukraina